Отаез има више значења:

 Општина Отаез (Дуранго), општина у савезној држави Дуранго у Мексику
 Отаез (Отаез, Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику